I Campionati italiani di taekwondo del 2019 sono stati organizzati dalla Federazione Italiana Taekwondo e si sono tenuti a Casoria in Campania, in data 14 e 15 dicembre 2019.

Risultati

Fino a 54 kg

Fino a 58 kg 

1: Vittoria al 4°round; 2: Vittoria per abbandono

Fino a 63 kg

Fino a 68 kg 

1: Vittoria per abbandono

Fino a 74 kg

Fino a 80 kg 

1: Vittoria per abbandono

Fino a 87 kg 

1: Vittoria per abbandono

Oltre 87 kg

Medagliere società

Note

Voci correlate 
Federazione Italiana Taekwondo - FITA

Campionati italiani di taekwondo 2019